Kycera kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Kyčera (berg i Slovakien), Žilina, 
 Kýčera, berg, Banská Bystrica,

Tjeckien 

 Kyčera (berg i Tjeckien, Mähren-Schlesien), 
 Kyčera (berg i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar